Le Royaume du Molmol est un pays fictif dans l'univers de fiction de Ken Akamatsu.

Dans Love Hina 
Il est évoqué à de nombreuses reprises au cours du manga Love Hina comme le pays d'origine de Kaora Sū. Cependant son nom et sa localisation ne sont divulguées que dans le tome 13 lorsque les personnages s'y rendent tous à la poursuite de Keitarō.

Le royaume 
Le royaume du Molmol se situe près de l'île fictive de Pararakelse, de l'autre côté de la ligne de changement de date. C'est le dernier royaume indépendant né de l'antique Civilisation de la Tortue, l'antique capitale de cette civilisation (Todai) a d'ailleurs donné son nom à la capitale actuelle du royaume.On apprend dans le tome 13 que Sū est la princesse du royaume.

La culture et le peuple du Molmol rappellent ceux de l'Inde ; d'ailleurs au cours du manga, Sū est souvent prise pour une indienne. Son climat est plutôt désertique.

Notes 

Pays de fiction
Love Hina